Estètica camp
 Camp (agricultura), porció de terreny dedicat a l'agricultura 
 Camp heràldic
 Camp d'aviació
 Camp de batalla
 Camp de concentració
 Camp de futbol
 Camp visual
 Camp (base de dades)
 Camp (vídeo)
 Física:
 Camp (física)
 Camp electromagnètic
 Camp elèctric
 Camp gravitatori
 Camp magnètic 
 Camp magnètic terrestre
 Camp vectorial
 Toponímia: 
 Camp  o An Com , poble al Comtat de Kerry, Irlanda

 Camp de Tarragona, el Camp, o la plana del Camp, regió natural del sud de Catalunya 

 Alt Camp, comarca de Catalunya, al Camp de Tarragona 
 Baix Camp, comarca de Catalunya, al Camp de Tarragona 
 Comuna del Camp, antiga comuna de Catalunya, al Camp de Tarragona 
 el Camp de Mirra, municipi de l'Alt Vinalopó 
 Camp de Morvedre, comarca costanera central del País Valencià 
 Camp de Túria, comarca de l'interior del País Valencià